Курьинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Курьинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Курья.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3835 человек, в том числе 1811 мужчин и 2024 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Курья.

Примечания 

Муниципальные образования Курьинского района
Сельские поселения Алтайского края